Szigetvár beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Szigetvár
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Szigetvár
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Szigetvár